Lahme ist der Familienname folgender Personen:

 Angela Kaiser-Lahme (* 1960), deutsche Historikerin 
 Florentine Lahme (* 1974), deutsche Schauspielerin
 Julian Lahme (* 1988), deutscher Handballspieler
 Klaus Albrecht Lahme (1951–2021), deutscher Orthopäde
 Susanne Lahme (* 1968), deutsche Sportlerin
 Tilmann Lahme (* 1974), deutscher Autor und Literaturhistoriker

Siehe auch:
 der Lahme
 Lahm